Sapareva Banya (en búlgaro: Сапарева баня) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Kyustendil.

Geografía 

Se encuentra a una altitud de 761 msnm a 85 km de la capital nacional, Sofía.

Demografía 
Según estimación 2012 contaba con una población de 3 742 habitantes.

Referencias

Enlaces externos 
 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

Localidades de la provincia de Kyustendil